Shiloh puede referirse a:

Toponimia

Estados Unidos 
 Shiloh, localidad de condado de DeKalb, Alabama.
 Shiloh, localidad de condado de Marengo, Alabama.
 Shiloh, localidad de Carolina del Sur.
 Shiloh, localidad de Georgia.
 Shiloh, localidad de Illinois.
 Shiloh, localidad de Nueva Jersey.
 Shiloh, localidad de Ohio.
 Shiloh, localidad de Pensilvania.

Batallas 
 Batalla de Shiloh, el mayor enfrentamiento en el escenario oeste de la guerra civil estadounidense.

Personajes 
 Shiloh Fernández (1985-), actor estadounidense;

Literatura y cine 
 Shiloh, novela de Phyllis Reynolds Naylor.
 Shiloh (1997), película basada en la obra anterior.
 Shiloh 2: Shiloh Season (1999), película secuela de la anterior.
 Shiloh 3: Saving Shiloh (2006), otra secuela película.